Plaats in Indonesië
 Lemahputih (Brati), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Lemahputih (Sedan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java